Hudební skladatel
 Karl Ditters v některých pramenech Karl Dittersdorf Karl Ditters von Dittersdorf

Jméno Dittersdorf označuje několik obcí:

 Česko
 Dittersdorf – německý název pro Dětřichov (okres Svitavy)
 Dittersdorf – německý název pro Dětřichov, místní část města Uničova (okres Olomouc)
 Dittersdorf – německý název pro Dětřichov nad Bystřicí (okres Bruntál)
 Dittersdorf – německý název pro Dětřichov u Moravské Třebové (okres Svitavy)
 Dittersdorf – německý název pro Dětřichovice, místní část obce Světlá Hora (okres Bruntál)
 Dittersdorf – německý název pro Jítravu, místní část obce Rynoltice (okres Liberec)
 Dittersdorf – německý název pro Větřkovice (okres Opava)
 Gross Dittersdorf – německý název pro zaniklou obec Čermnou ve vojenském újezdu Libavá

 Německo
 Dittersdorf – obec v zemském okresu Sála-Orla (Durynsko)
 Dittersdorf – místní část města Glashütte v zemském okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory (Sasko)
 Dittersdorf – místní část města Lößnitz v zemském okresu Krušné hory (Sasko)
 Dittersdorf – místní část města Berga v zemském okresu Greiz (Durynsko)
 Dittersdorf – místní část obce Striegistal v zemském okresu Střední Sasko (Sasko)
 Dittersdorf – místní část obce Amtsberg v zemském okresu Krušné hory (Sasko)
 Dittersdorf – místní část obce Saalfelder Höhe v zemském okresu Saalfeld-Rudolstadt (Durynsko)
 Dittersdorf – zaniklá obec v zemském okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory (Sasko)